Andong – miasto w Korei Południowej
 Andong – miejscowość w Sudanie Południowym
 Andong – dawna nazwa chińskiego miasta Dandong
 Andong – dawna prowincja chińska, istniejąca w latach 1932-1954